Rusahinili ist der Name folgender urartäischen Festungen:

 Rusaḫinili auf dem Hügel Toprakkale bei Van
 Rusaḫinili Eiduru-kai, früherer Name von Ayanıs in Aǧartı bei Van